Petiville (Calvados)
Petiville (Seine-Maritime)